Forkortelsen IA har flere betydninger:

 Informationsarkitekt – stillingbetegnelse
 Inuit Ataqatigiit – politisk parti i Grønland
 Instrumentationsforstærker